

Sport 
Košarkaški klub Cedevita Zagreb – società di pallacanestro croata

Aziende 
Cedevita – società croata produttrice di bevande istantanee